Primo scandalo dei petroli – caso politico-finanziario scoppiato negli anni settanta in Italia
 Secondo scandalo dei petroli ("Scandalo dei duemila miliardi") – caso politico-finanziario scoppiato all'inizio degli anni ottanta in Italia